Daniel Eduardo Valdés Guerrero (Táchira, 9 de abril de 1985) é um futebolista venezuelano que atua como goleiro. Atualmente está no Deportivo Anzoátegui da Venezuela.

Futebolistas da Venezuela